Hans Schmidt (1893-1972) – architetto, grafico, teorico dell'architettura e urbanista svizzero
Hans Schmidt (...) – bobbista tedesco
Hans Schmidt (1887-1916) – calciatore tedesco
Hans Schmidt (1893-1971) – calciatore e allenatore di calcio tedesco
Hans Schmidt-Isserstedt (1900-1973) – direttore d'orchestra e compositore tedesco
Hans Schmidt – wrestler canadese
Hans Schmidt (1920-2003) – astronomo, direttore dell'osservatorio di Bonn